GEM puede referirse a:

 Graphical Environment Manager, gestor de ventanas creado por Digital Research para su uso en los ordenadores Atari ST y también sobre los sistemas operativos CP/M y después DOS en los IBM PC.
 Graphics Execution Manager, una Unidad de manejo de memoria especializada en GPUs.
 Global Electric Motorcars, fabricante de vehículos eléctricos.
 Grand Egyptian Museum, Gran Museo Egipcio en Guiza.
 Gem, una localidad de Kansas.
 GPON Encapsulation Method, un método utilizado en enlaces de fibra óptica pasiva.